Termin METH se može odnositi na:

 Metionin sintaza, enzim
 Metamfetamin, psihostimulant
 Metanol, alkohol
 Metadon, sintetički opioid